Por Pearl Harbor pode estar à procura de:

 Pearl Harbor - É uma base naval.
 Pearl Harbor - Um filme de 2001 dirigido por Michael Bay.
 Pearl Harbor - Trilha Sonora do filme de 2001

Desambiguação